Kortner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kortner (1892–1970), österreichischer Schauspieler, Film- und Theaterregisseur
 Olaf Kortner (1920–1998), norwegischer Lehrer und Politiker

Siehe auch:
 Körtner